Nocturnal – composizione di musica classica di Edgard Varèse del 1961
 Nocturnal – album degli Heltah Skeltah del 1996
 Nocturnal – album dei The Black Dahlia Murder del 2007
 Nocturnal – album di Yuma del 2013
 Nocturnal – singolo dei Disclosure del 2019
 Nocturnal – film del 2019 diretto da Nathalie Biancheri